Калинин, Роман Георгиевич (род. 1966) — один из первых активистов российского ЛГБТ-движения.
 Калинин, Роман Евгеньевич (род. 1977) — российский сердечно-сосудистый хирург высшей категории.